Revaclier ist der Familienname folgender Personen:

 David Revaclier (1862–1948), Schweizer Politiker
 François Revaclier (1903–1996), Schweizer Politiker
 Jean Revaclier (1932–2017), Schweizer Politiker